Ronde toren (Jersey)
Rundetaarn, de Ronde toren in Kopenhagen
Round tower (Ierland), voornamelijk in Ierland